La botanique est la science consacrée à l'étude des végétaux.

 Botanique (métro de Bruxelles).
 Le Botanique, centre culturel de la Communauté française de Belgique.
 .